Jackaroo eller Jackeroo kan syfta på:

 Jackaroo (eller Jackeroo) betecknar en lärling på en får- eller boskapsfarm. Detta för att få den praktiska kunskap som behövs för att bli föreståndare.
 Thruxton Jackaroo – ett brittiskt fyrsitsigt flygplan från 1950-talet, se de Havilland Tiger Moth
 ''Jackaroo (roman) – den första romanen i serien Kingdom av Cynthia Voigt
 Jackaroo Creek – ett vattendrag i Australien
 Jackeroo Creek – ett vattendrag i Australien 

Yrken